Amor Towles (né en 1964), écrivain américain
 J. R. Towles (né en 1984), joueur de base-ball américain
 Tom Towles (1950-2015), acteur américain